Selim ou Sélim peut faire référence à :

Toponymes 
 Selim, une ville et district de Turquie ;
 le col de Sélim, en Arménie ;
 le caravansérail de Sélim, en Arménie.

Personnalités 
 Selim , sultan ottoman (1512-1520) ;
 Selim II, sultan ottoman (1566-1574) ;
 Selim III, sultan ottoman (1789-1807) ;
 Joseph Chedid, dit Selim, chanteur et musicien français ;
 Heba Selim, nageuse égyptienne.
 Malak Selim, gymnaste rythmique égyptienne ;
 Mariam Selim, gymnaste rythmique égyptienne ;
 Youssef Selim, plongeur égyptien.